Ne sont mentionnés dans cette généalogie que les Capétiens légitimes, c’est-à-dire les enfants nés d’un mariage reconnu par l’Église. Les descendants illégitimes des différents princes capétiens, ainsi que les branches dont ils sont les auteurs, peuvent être retrouvés dans les généalogies par branche.

Robertiens 

 Lambert (Landbertus)
 │
 │ 
 ├─>Landrada
 │  X Sigramn
 │  │
 │  ├─>Saint Chrodegand, évêque de Metz
 |  |
 │  │→ Gundeland, abbé de Gorze
 |  |
 │  └─>Ne
 │     │
 │     └─>Ingramn
 │        │
 │        └─>Ermengarde (778 † 818)
 │           X Louis le Pieux
 │
 └─>Robert , comte de Hesbaye et peut-être de Worms, mort avant 764.
    │
    ├─>Cancor, comte
    │
    └─>Thurimbert (v.740,†ap. 770), comte de Hesbaye.
       │
       └─>Robert II, comte de Hesbaye.
          │
          └─>Robert III († 834), comte de Worms et d'Oberrheingau.
             X Waldrade, sœur d'Eudes d'Orléans
             │
             ├─>Robert le Fort († 866), marquis de Neustrie.
             │  │
             │  ├─>Eudes, comte de Paris, puis roi des Francs († 898)
             │  │  X Théodrade
             │  │  │
             │  │  └──> Guy
             │  │
             │  └─>Robert , marquis de Neustrie puis roi des Francs († 923)
             │     X 1) Ne
             │     X 2) Béatrice de Vermandois
             │     │
             │     ├1>Adèle
             │     │  X Herbert II de Vermandois
             │     │
             │     ├2>Emma (894 † 934)
             │     │  X Raoul de Bourgogne, duc de Bourgogne, roi des Francs
             │     │
             │     └2>Hugues le Grand (898 † 956), duc des Francs
             │        X 1) Ne du Maine
             │        X 2) Eadhild de Wessex
             │        X 3) Hedwige de Saxe
             │        │
             │        ├3>Béatrice
             │        │     X Frédéric , duc de Lorraine  (d'où Maison de Habsbourg-Lorraine)
             │        │3>Hugues Capet (941-996), roi des Francs
                      │  x Adélaïde d'Aquitaine
             │        │
             │        ├3>Emma
             │        │  X Richard  de Normandie
             │        │
             │        ├3>Otton, duc de Bourgogne
             │        │  X Liégearde de Châlon
             │        │
             │        └3>Henri , duc de Bourgogne
             │
             ├?>Eudes  († 871), comte de Troyes
             │  X Wandilmodis, fille d'Aleran , comte de Troyes
             │  │
             │  ├─>Eudes II, comte de Troyes 
             │  │
             │  ├─>Robert Porte-carquois, comte de Troyes
             │  │  X Gisèle, fille de Louis II le bègue
             │  │
             │  └─>Ne
             │     X Émenon, comte de Poitiers
             │
             └??>Adalhelm (?- † 891), comte de Laon
                 │
                 └─>Gautier ou Waltger († 892), comte de Laon

Capétiens directs

Maison capétienne de Valois

Branche d'Orléans

Rameau d'Angoulême

Branche d'Anjou

Branche de Berry

Branche de Bourgogne

Rameau de Bourgogne-Brabant

Rameau de Bourgogne-Nevers

Branche d'Alençon

Maison capétienne d'Évreux-Navarre

Branche des Bourbons 

             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Robert (1256-1317), comte de Clermont
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  x Béatrice de Bourgogne (1257-1310), dame de Bourbon
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Louis  (1280-1342), duc de Bourbon
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Marie d’Avesnes (1280-1354)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Pierre (1311-1356), duc de Bourbon
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Isabelle de Valois (1313-1383)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Jeanne (1338-1378)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  x Charles V de France
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Louis II (1337-1410), duc de Bourbon
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Anne d'Auvergne (1358-1417), comtesse de Forez
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Jean  (1381-1434), duc de Bourbon
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Marie de Berry (1367-1434)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Charles  (1401-1456), duc de Bourbon
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Agnès de Bourgogne (1407-1476)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Jean II (1426-1488), duc de Bourbon 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1) Jeanne de France (1430-1482)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 2) Catherine d'Armagnac (+1487)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 3) Jeanne de Bourbon-Vendôme (1465-1512)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Jean, comte de Clermont (Moulins 1487-1487
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └3>Louis, comte de Clermont (and +1488
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie (1428-1448) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Jean II de Lorraine (1425-1470)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Philippe, seigneur de Beaujeu (1430-1440)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Charles II (1434-1488), cardinal, archevêque de Lyon, duc de Bourbon
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Isabelle (1436-1465)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Charles le Téméraire (+1477)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Louis (1438-1482), évêque de Liège
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X inconnue
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>i>Pierre de Bourbon (1464-1529), baron de Busset 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Marguerite de Tourzel, dame de Busset (+1531) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>branche illégitime des Bourbon Busset
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Louis (1465-1500)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Jacques (1466-1537)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Pierre II de Beaujeu (1438-1503), duc de Bourbon 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  x Anne de France (1462-1522)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Charles, comte de Clermont (1476-1498)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Suzanne de Bourbon (1491-1521)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     x Charles III de Bourbon (1490-1527)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Catherine (1440-1469)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Adolphe de Gueldres (1438-1477)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Jeanne (1442-1493)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Jean II de Chalon, prince d'Orange (+1502)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marguerite (1444-1483)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Philippe II de Savoie (1438-1497)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Jacques (1445-1468)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Louis, comte de Forez (1403-1412)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

Rameau des comtes de Montpensier 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Louis , comte de Montpensier
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X 1) Jeanne Ire, dauphine d'Auvergne (+1436) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X 2) Gabrielle de La Tour (+1486)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├2>Gilbert (1443-1496), comte de Montpensier
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Claire Gonzaga (1464-1503)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Louise (1482-1561), duchesse de Montpensier, dauphine d'Auvergne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X 1) Andre III de Chauvigny (+1503)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X 2) Louis de Bourbon, prince de la Roche-sur-Yon (1473-1520)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Louis II (1483-1501), comte de Montpensier
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Charles III de Bourbon (1490-1527), duc de Bourbon (1490-1527)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X Suzanne de Bourbon (1491-1521)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>François, comte de Clermont (1517-1518)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  └─>deux jumeaux (1518-1518)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>François (1492-1515), duc de Chatellerault
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Renée, dame de Mercœur (1494-1539)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X Antoine de Lorraine (1489-1544)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  └─>Anne (1495-1510)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├2>Jean (1445-1485)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├2>Gabrielle (1447-1516)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Louis de la Tremoille, prince de Talmond (+1525)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     └2>Charlotte (1449-1478)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        X Wolfart van Borsselen, comte de Grandpré (+1487)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Louis, seigneur de Beaujolais (1388-1404)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Catherine (1378-jeune)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Isabelle (1384-ap.1451)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Jeanne (1339-Paris 1378)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Charles V de France (1337-1380)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Blanche (1339-1361) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Pierre  de Castille
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Bonne (1341-1402)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Amédée VI de Savoie (+1383)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Catherine (1342-1427)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Jean VI d'Harcourt (+1388)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marguerite (1344-)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Arnaud-Amanieu d'Albret (1338-1401)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Isabelle (1345-)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Marie (1347-1401), prieure de Poissy
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Jeanne (1312-1402) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Guigues VII de Forez (1299-1357)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marguerite (1313-1362)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1)Jean II de Sully (+1343)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 2)Hutin de Vermeilles
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie (1315-1387)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1) Guy de Lusignan (1315-1343)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 2) Robert II de Tarente (+1364)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Philippe (1316-ap.1233)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Jacques (1318-1318)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

Rameau des comtes de la Marche 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Jacques  (1319-1362), comte de la Marche et de Ponthieu
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Jeanne de Chatillon, dame de Condé et Carency(1320-1371)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Isabelle (1340-1371) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1) Louis II de Brienne, vicomte de Beaumont (+1364)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Bouchard VII de Vendôme (+1371)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Pierre de la Marche (1342-1362)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Jean de Bourbon (1344-1393), comte de Vendôme et de la Marche 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  x Catherine de Vendôme (+1412)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Jacques II de Bourbon (1370-1438), comte de La Marche
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  x 1) Béatrice d'Évreux
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  x 2) Jeanne II de Naples
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├1>Isabelle (1408-ap. 1445), nonne à Besançon
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├1>Marie (1410-ap. 1445), nonne à Amiens
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └1>Éléonore de Bourbon (1412-ap.1464)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     x Bernard d'Armagnac (+1462)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Anne (+1408)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1) Jean II de Berry (+1401), comte de Montpensier
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 2) Louis VII (+1447), duc de Bavière-Ingolstadt
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Isabelle (1373-), nonne à Poissy
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

Rameau des comtes de Vendôme 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Louis de Bourbon (1376-1446), comte de Vendôme
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1) Blanche de Roucy (+1421)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 2) Jeanne de Laval (1406-1468) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Catherine (1425-jeune)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Gabrielle (1426-jeune)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └2>Jean VIII de Bourbon (1428-1478), comte de Vendôme
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X Isabelle de Beauvau
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Jeanne, dame de Rochefort (1460-1487)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Louis de Joyeuse, comte de Grandpre (+1498)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Catherine (1462-)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Gilbert de Chabannes, baron de Rochefort
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Jeanne (1465-1511
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X 1) Jean II de Bourbon (+1488)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X 2) Jean de la Tour, comte d'Auvergne et de Boulogne (1467-1501)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X 3) François de la Pause, baron de la Garde
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Renée (1468-1534), abbesse de Fontevraud
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>François de Bourbon (1470-1495), comte de Vendôme
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Marie de Luxembourg (+1546)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Charles IV de Bourbon (1489-1537), duc de Bourbon et de Vendôme
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  x Françoise d'Alençon (1491-1550)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Louis (1514-1516), comte de Marle
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Marie (1515-1538)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Antoine  de Navarre (1518-1562), duc de Bourbon et de Vendôme
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  x Jeanne III d'Albret (1529-1572), reine de Navarre
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Henri (1551-1553), duc de Beaumont
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │

Dynastie de Bourbon 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Henri IV (1553-1610), roi de France
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  x 1) Marguerite de France (1553-1615)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  x 2) Marie de Médicis (1575-1642)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├2>Louis XIII (1601-1643), roi de France
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  X Anne d'Autriche (1601-1661)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  ├─>Louis XIV (1638-1715), roi de France
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  X Marie Thérèse d'Espagne (1638-1683)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  ├─>Louis, dauphin
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  X Marie-Anne-Christine de Bavière (1660-1690)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  ├─>Louis (1682-1712), dauphin
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  X Marie Adélaïde de Savoie (1685-1712)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>N (1704-1705), duc de Bretagne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Louis (1707-1712), duc de Bretagne, dauphin
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Louis XV (1710-1774), roi de France
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     X Marie Leszczyńska (1703-1768)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Élisabeth (1727-1759)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Philippe  de Parme
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Henriette (1727-1752)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Marie Louise (1728-1733)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Louis (1729-1765), dauphin
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  x 1) 1745 Marie-Thérèse d'Espagne (1726-1746)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  x 2) 1747 Marie-Josèphe de Saxe (1731-1767)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Marie-Thérèse (1746-1748)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Marie-Zéphyrine (1750-1755)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Louis (1751-1761), duc de Bourgogne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Xavier (1753-1754), duc d'Aquitaine
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Louis XVI (1754-1793), roi de France
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  x 1770 Marie-Antoinette d'Autriche (1755-1793)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Marie-Thérèse (1778-1851)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  x 1799 Louis de France (1775-1844), comte de Marnes
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Louis (1781-1789), dauphin
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Louis XVII (1785-1795), duc de Normandie, dauphin
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  └─>Sophie (1786-1787)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Louis XVIII (1755-1824)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  x 1771 Joséphine de Sardaigne (1753-1810)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Charles X de France (1757-1836)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  x 1773 Marie-Thérèse de Sardaigne (1756-1805)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Louis (1775-1844), comte de Marnes 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  x 1799 Marie-Thérèse de France (1778-1851)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Ne (1776-1783)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Charles-Ferdinand (1778-1820), duc de Berry
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  x 1816 Caroline des Deux-Siciles (1798-1870)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Louise-Isabelle (1817-1817)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Louis (1818-1818)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Louise (1819-1864)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  x 1845 Charles III de Parme (1823-1854)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  └─>Henri (1820-1883), comte de Chambord
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     x 1846 Thérèse de Modène (1817-1886)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  └─>Ne (1783-1783)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Clotilde (1759-1802)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  x 1775 Charles-Emmanuel IV de Sardaigne (1751-1819)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │  └─>Élisabeth (1764-1794)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Philippe (1730-1733), duc d'Anjou
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Adélaïde (1732-1800)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Victoire (1733-1799)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Sophie (1734-1782)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Thérèse (1736-1744)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     └─>Louise (1737-1787)

Rameau des rois d'Espagne 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  ├─>Philippe V d'Espagne (1683-1746), roi d’Espagne 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  X 1) Marie Louise de Savoie (1688-1714) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  X 2) Élisabeth Farnèse, princesse de Parme (1692-1766)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  ├1>Louis  d'Espagne (1707-1724), roi d’Espagne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Élisabeth d'Orléans (1709-1742)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  ├1>Philippe Louis (1709-1709)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  ├1>Philippe Pierre Gabriel, (1712-1719)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  ├1>Ferdinand VI d'Espagne (1713-1759), roi d’Espagne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Barbara de Portugal (1711-1758)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Charles III d'Espagne (1716-1788), duc de Parme, roi des Deux-Sicile, roi d’Espagne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Marie Amélie de Saxe (1724-1760)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Isabelle (1740-1742)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Joséphine (1742-1742)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Isabelel (1743-1749)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Joséphine (1744-1801)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Louise (1745-1792)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Léopold II de Habsbourg (1747-1792)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Philippe (1747-1777)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Charles IV d'Espagne (1748-1819), roi d’Espagne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Marie Louise de Bourbon-Parme (1751-1819)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Charles (1771-1774)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Charlotte (1775-1830) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Jean VI de Portugal (1767-1826)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Louise (1777-1782)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie-Amélie (1779-1798) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Antoine d’Espagne (1755-1817)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Charles (1780-1783)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Louise (1782-1824
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Charles Louis  de Lucques (1773-1803)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Charles (1783-1784)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Philippe (1783-1784)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Ferdinand VII d'Espagne (1784-1833), roi d’Espagne 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1) Marie Antonia de Bourbon-Sicile (1784-1806)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 2) Marie Isabelle de Portugal (1797-1818)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 3) Joséphine de Saxe (1803-1829)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 4) Marie Christine of Bourbon-Sicile (1806-1878)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Isabelle (1817-1818)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├4>Isabelle II d'Espagne (1830-1904), reine d’Espagne 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X François  d'Espagne (1822-1902)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └4>Louise Fernande (1832-1897) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X Antoine d'Orléans (1824-1890), duc de Montpensier
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Charles (1788-1855), comte de Molina, prétendant carliste
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  x 1) 1816 Marie-Françoise de Portugal (1800-1834)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  x 2) 1838 Marie-Thérèse de Portugal (1793-1874)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├1>Charles (1818-1861), comte de Montemolín, prétendant carliste
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  x 1850 Caroline des Deux-Siciles (1820-1861)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├1>Jean (1822-1887), comte de Montizón, prétendant carliste puis légitimiste
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  x 1847 Béatrice de Modène (1824-1906)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Charles (1848-1909), duc de Madrid, prétendant carliste et légitimiste
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  x 1) 1867 Marguerite de Parme (1847-1893)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  x 2) 1894 Berthe de Rohan (1860-1945)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Blanche (1868-1949)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  x 1889 Léopold-Sauveur de Toscane (1863-1931)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Jacques (1870-1931), duc d'Anjou et de Madrid, prétendant légitimiste et carliste
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Elvire (1871-1929)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Béatrice (1874-1961)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  x 1897 Fabrizio Massimo (1868-1944)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Alice (1876-1975)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     x 1) 1897 Frédéric de Schönbourg-Waldenbourg (1872-1910)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     x 2) 1906 Lino del Prete (1877-1956)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Alphonse-Charles (1849-1936), duc de San Jaime, prétendant légitimiste et carliste
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     x 1871 Marie des Neiges de Portugal (1852-1941)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └1>Ferdinand (1824-1861)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Isabelle (1789-1848)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1) François  des Deux-Siciles (1777-1830) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 2) Francesco del Balzo (1805-1882)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Philippe (1791-1794)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Isabelle (1791-1794)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>François de Paule (1894-1865)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X Louise de Bourbon-Sicile (1804-1844)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>François (1820-1821)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Isabelle (1821-1897
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Ignaz Gurowski (1814-1887)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>François d’Assise (1822-1902), duc de Cadix
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Isabelle II d'Espagne (1830-1904)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Ferdinand (1850-1850), prince des Asturies
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Isabelle (1851-1931) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X Gaétan de Bourbon-Sicile (1846-1871)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Christine (1854-1854)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Alphonse XII d'Espagne (1857-1885), roi d’Espagne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  x 1) 1878 Mercedes d'Orléans (1860-1878)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  x 2) 1879 Marie-Christine d'Autriche (1858-1929)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Maria de las Mercedes (1880-1904)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X Charles de Bourbon-Sicile (1870-1949)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Marie Thérèse (1882-1912)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X Ferdinand de Bavière (1884-1958)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  └─>Alphonse XIII d'Espagne (1886-1941), roi d’Espagne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     x 1906 Victoire-Eugénie de Battenberg (1887-1969)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     ├─>Alphonse (1907-1938), comte de Covadonga 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  x 1933 Édelmire Sampedro (1906-1994)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     ├─>Jacques-Henri (1908-1975), duc d'Anjou et de Ségovie 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  x 1935 Emmanuelle de Dampierre (1913-)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  ├─>Alphonse (1936-1989), duc  d'Anjou et de Cadix
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  x 1972 Carmen Martínez-Bordiú (1951-)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  ├─>François (1972-1984), duc de Bourbon 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  └─>Louis (1974), duc d'Anjou 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │     X María Margarita Vargas Santaella
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │     ├─>Eugénie (2007)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │     ├─>Louis (2010), duc de Bourgogne 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │     └─>Alphonse (2010), duc de Berry 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │     └─>Henri (2019), duc de Touraine 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  └─>Gonzalve (1937-2000), duc d'Aquitaine 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │     x 1) 1984 Mercedes Licer (1963-)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │     x 2) 1995 Emmanuelle Pratolongo (1960-)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     ├─>Béatrice (1909-2002)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  x 1935 Alessandro Torlonia (1911-1986)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     ├─>Ferdinand (1910-1910)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     ├─>Marie-Christine (1911-1996)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  x 1940 Enrico Marone (1895-1968)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     ├─>Jean (1913-1993), comte de Barcelone
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  x 1935 Marie des Deux-Siciles (1910-2000)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  ├─>Pilar (1936-), duchesse de Badajoz
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  x 1967 Luis Gómez-Acebo (1934-1991)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  ├─>Juan Carlos  d'Espagne (1938-), roi d’Espagne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  x 1962 Sophie de Grèce (1938-)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  ├─>Hélène (1963-), duchesse de Lugo
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  │  x 1995 Jaime de Marichalar (1963-)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  ├─>Christine (1965-), duchesse de Palma de Majorque
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  │  x 1997 Iñaki Urdangarín (1968-)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  └─>Felipe VI d'Espagne (1968-), Roi d'Espagne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │     x 2004 Letizia Ortiz (1972-)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │     ├─>Leonor de Borbón (2005-), princesse des Asturies
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │     └─>Sofía de Borbón (2007-)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  ├─>Marguerite (1939), duchesse de Soria
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  x 1972 Carlos Zurita (1943)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  └─>Alphonse (1941-1956)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     └─>Gonzalve (1914-1934)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Maria de la Concepción (1859-1861)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Maria del Pilar (1861-1879)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Marie de la Paix (1862-1946) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X Louis Ferdinand de Bavière (1859-1949)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Eulalie (1864-1958)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X Antoine d'Orléans, duc de Galliera (1866-1930)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  └─>François d’Assise (1866-1866)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─> Henri (1823-1870), duc de Séville
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Elena de Castellvi y Shelly-Fernandez de Cordova (1821-1863)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─> Henri-Pie (1848-1892), duc de Séville
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X Josephine Parade y Sibie (1840-1939)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Marie Louise (1868-1919), duchesse de Séville 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X Juan Monclus y Cabanellas (+1919)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Marthe (1880-1928)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  └─>Henriette (1888-1968), duchesse de Séville
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     X François de Bourbon (1882-1953), duc de Séville
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Louis (1851-1854)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>François (1853-1942) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X 1) Maria Luisa de la Torre (1856-1887) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X 2) Felisa de Leon y Navarro de Balboa (1861-1943), marquise de Balboa
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├1>Hélène (1878-1936)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X José de Oltra y Fullana (1878-1966)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├1>Marie Louise (1880-1968)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X Diego Gonzalez-Conde y Garcia de la Cuesta, marquis de Villamantilla de Perales (1876-1954)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├1>François (1882-1953), duc de Séville
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X Henriette de Bourbon (1888-1968), duchesse de Séville
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Henri (1909-1915)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>François (1912-) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  X 1) Enriqueta Escasany y Miquel (1925-1962) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  X 2) Maria Garcia de Lobez y Salvador (1928)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├1>François (1943-), duc de Séville 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  X 1) Béatrix von Hardenberg (1947) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  X 2) Isabel Eugenie Karanitsch (1959)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  ├1>Olivia (1974)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  ├1>Christine (1975)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  └1>François (1979)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├1>Alphonse-Charles (1945-) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  X Maria Luisa Yordi y Villacampa (1949)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  ├─>Alphonse (1973)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  └─>Alexandra (1976)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  └2> Henri (1970-)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  └─>Isabelle (1908-1974) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     X Rinaldo Barucci (1900-1956)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├1>José (1883-1962) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X Maria Luisa Rich y Carvajo (1890-1926)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>José Louis (1910-1936) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  X Maria de Salsas y Puig (1912)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Marie Louise (1911-1930)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Ferdinand (1913-1914)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Charles (1915-1978) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  X Maria del Milagros de Oro y Fernandez de Ceballos (1916-1993)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├─>Charles José (1940)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  └─>Marie (1941) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │     X Juan Ignacio Lopez y Perez (1931)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Albert (1916-1997) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  X Maria de Dolores Campos y Guerra (1920)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├─>Henri (1948)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├─>Béatrice (1949) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  X 1) Jean-Bernard Venturini (1944) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  X 2) Anders Jeffert (1947)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├─>Marie Louise (1951) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  X 1) Diego San Juan
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  X 2) Luís Zuloaga Gallejo (1943)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  └─>Juan-Carlos (1953-1953)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Béatrice (1918) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  X Juan Ricoy y de Pereira (1908+)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  └─>Alvaro (1922) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     X Carmen Cruz y Villen (1930)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     ├─>Marie (1962) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     │  X Manuel Molina y Muñoz (1959)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     └─>Carmen (1962)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │        X Gustavo Adolfo Porras y Chavarino (1965)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├1>Maria Dolorès (1887-1985)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├2>Henri (1891-1936), marquis de Balboa 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X Isabel de Esteban y de Iranzo, comtesse de Esteban (1894-1964)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Jacques (1921-1936)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  └─>Isabelle (1918), marquise de Balboa
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├2>Alphonse, marquis de Squilache (1893-1936)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X Maria Luisa de Caralt y Mas (1898-1981)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Alphonse, marquis de Squilache (1926) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  X Maria Teresa de Rojas y Rocade Togores (1929)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├─> Marie Joséphine (1958) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  X Ramon de la Cierva y Garcia-Bermudez, marquis de Mairena (*Madrid 28.3.1956)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├─>Anne Isabelle (1960)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  X Daniel Tobar y Rojas (1950)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  └─>Marie Léticia (1962)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  └─>Louis Alphonse (1927-1952)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  └2>Blanche (1898-1989)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     X Luís de Figueroa y Alonso-Martinez (1890-1963), comte de Romanones
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Albert (1854-1939), duc de Santa Elena
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X 1) Marguerite d'Ast de Novele (1855-1915) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X 2) Clotilda Gallo Ruiz y Diaz de Bustamente (1869-1936) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X 3) Isabel Rodriguez de Castro (1888-1947)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Isabelle (1879-1966)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Marie (1880-1967)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  └─>Albert (1883-1959), duc de Santa Elena
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     X Maria Luisa Pinto y Lecanda (1887-1976)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     ├─>Alphonse (1909-1938), marquis de Santa Fe de Guardiola
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  X Maria de las Augustias Perez de Pulgar y Alba (1907-1939), marquise de Santa Fe de Guardiola
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  ├─>Albert (1933-1995), duc de Santa Elena
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  X Eugenia Sanchez y Mendaro (1934)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  ├─>Albert (1960-1960)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  ├─>Alphonse (1961), duc de Santa Elena
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  │  X 1) Patricia Doornkamp (1958) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  │  X 2) Maria Escriva de Romani y Soto (1956)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  │  ├2>Marie (1994)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  │  ├2>Eugénie (1994)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  │  └2>Alphonse (1995-)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  ├─>Marie Louise (1962)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │  └─>Eugénie (1962)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  ├─>Marie (1935)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │  └─>Alphonse (1937) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │     X Ines Medina y Atienza(1939)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │     ├─>Alphonse (1963)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │     ├─>Ferdinand (1966) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │     │  X 1999 María Vallejo y Miras
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │     └─>Santiago (1971)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     └─>Marie Louise (1918) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │        X Nicolas Gereda y Bustamente (1916)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  └─>Marie (1863-1907)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │     X Carlos Fernandez-Maquieira y Oyanguren (1855-1897)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Louise (1824-1900) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X José Maria Osorio de Moscoso, duc de Sessa (1828-1881)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Ephilippe (1826-1830)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Joséphine (1827-1910) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X José Güell y Rente (1818-1884)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Thérèse (1828-1829)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Ferdinand (1832-1854)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Christine (1833-1902) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Sébastien d’Espagne (1811-1875)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Amélie (1834-1905) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Adalbert de Bavière (1828-1875)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     └─>Richard (1851-1873), duc de San Ricardo
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Thérèse (1749-1750)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

Rameau des rois des Deux-Siciles 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Ferdinand  des Deux-Siciles (1751-1825), roi des Deux-Siciles
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Marie Caroline de Habsbourg-Lorraine (1752-1814)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Thérèse (1772-1807) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X François  d'Autriche (1768-1835)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Louise (1773-1802) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Ferdinand III de Toscane (1769-1824)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Anne (1775-1780)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Charles (1775-1778)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>François  des Deux-Siciles (1777-1830), roi des Deux-Siciles
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1) Clémentine d’Autriche (1777-1801) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 2) Marie Isabelle d’Espagne (1789-1848)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├1>Caroline (1798-1870) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1) Charles Ferdinand d'Artois (1778-1820), duc de Berry
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 2) Ettore Carlo Comte Lucchesi Palli (1806-1864)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├1>Ferdinand (1800-1801)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Louise (1804-1844)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X François d’Espagne (1794-1865)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Christine (1806-1878) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1) Ferdinand VII d'Espagne (1784-1833) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 2) Fernando Muñoz y Sanchez, duc de Rianzaro (1808-1873)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Ferdinand II des Deux-Siciles (1810-1859), roi des Deux-Siciles
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1) Christine de Savoie (1812-1836) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 2) Marie Thérèse d’Autriche (1816-1867)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├1>François II des Deux-Siciles (1836-1894), roi des Deux-Siciles
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Marie Sophie de Bavière (1841-1925)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Christine (1869-1870)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Louis (1838-1886), comte  de Trani
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Mathilde de Bavière (1843-1925)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Marie Thérèse (1867-1909) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X Guillaume de Hohenzollern (1864-1927)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Albert (1839-1844)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Alphonse (1841-1934), comte de  Caserte
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Antoinette de Bourbon-Sicile (1851-1938)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Ferdinand (1869-1960), « duc de Calabre »
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Marie de Bavière (1872-1954)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Antoinette (1898-1957)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Christine (1899-1985) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Manoel Sotomayor-Luna (1884-1949), vice-président du Pérou
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Roger (1901-1914), « duc de Noto »
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Barbara (1902-1927)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Franz Xaver zu Stolberg-Wernigerode (1894-1947)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Lucie (1908) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Eugène de Savoie, duc d’Ancone (1906-1996)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Uraque (1913-1999)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Charles (1870-1949) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1) Marie Mercedes d'Espagne (1880-1904) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 2) Louise d'Orléans (1882-1958)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├1>Alphonse (1901-1964), « duc de Calabre »
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Alice de Bourbon-Parme (1917)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Thérèse (1937)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Iñigo Moreno y Arteaga Marques de Laula (1934)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Charles (1938), « duc de Calabre »
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Anne d'Orléans (1938)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Christine (1966) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Pedro Lopez-Quesada y Fernandez-Urrutia
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Paloma (1967) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Siméon d’Autriche (1958)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Pierre (1968), « duc de Noto »
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Sofia Landaluce y Malgareja (1973)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Jacques (1993)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Juan (2003)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Pablo (2004)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Inès (1971) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Michele Carrelli Palombi dei Marchesi di Raiano (1965)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Victoria (1976) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X Markos Nomikos (1965)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Inès (1940
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X Luis Morales y Aguado (1933)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├1>Ferdinand (1903-1905)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├1>Isabelle (1904-1985)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Jan Zamoyski (1900-1961)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Charles (1908-1936)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Dolores (1909-1996) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1) August Czartoryski (1907-1946) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 2) Carlos Chias (1925)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Mercedes (1910-2000) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Jean de Bourbon, comte de  Barcelone (1913-1993)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └2>Espérance (1914) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    X Pierre Gaston d’Orléans-Bragance (1913)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>François (1873-1876)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Immaculée (1874-1947) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Jean-Georges de Saxe (1869-1938)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Christine (1877-1947) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Pierre Ferdinand d’Autriche (1874-1948)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Pia (1878-1973) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Louis d’Orléans-Bragance (1878-1920)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Joséphine (1880-1971)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Janvier (1882-1944) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Beatriz Bordessa, comtesse di Villa Colli (1881-1963)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Rainier (1883-1973), « duc de Castro »
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Karoline Zamoyska (1896-1968)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Carmen (1924)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Ferdinand (1926), « duc de Calabre », « duc de Castro »
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X Chantal de Chevron-Villette (1925)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Béatrice (1950) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Charles Napoléon (1950)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Anne (1957) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Jacques Cochin (1951)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     └─>Charles (1963) « duc de Noto », « duc de Calabre »
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        X Camilla Crociani (1971)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        └─>Marie Caroline (2003)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Philippe (1885-1949) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1) Marie Louise d'Orléans (1896-1973) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 2) Odette Labori (1902-1968)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └1>Gaétan (1917) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X Olivia Yarrow (1917-1987)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Adrien (1948) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Linda Idensohn (1950)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Philippe Charles (1977)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  └─>Michelle Laura (1979)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     └─>Gregory (1950) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        X 1) Maureen Powell (1951) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        X 2) Carrie Anne Thornley (1945)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        ├1>Christian (1974) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        │  X Brigette Dick
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        └1>Raymond (1978)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>François (1888-1914)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Gabriel (1897-1975) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X 1) Malgorzata Czartoryski (1902-1929) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X 2) Cecilia Lubomirska (1907-2001)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Antoine (1929) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Élisabeth de Wurtemberg (1933)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>François Philippe (1960) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X Alexandra de Schönborn-Wiesentheid (1967)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  └─>Antoine (2003)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Marie Caroline (1962) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X Andreas Baumbach (1963)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Janvier (1966)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  └─>Marie de l’Annonciation (1973) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │     X Carl Fredrik Creutz
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Jean (1933)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Marie Marguerite (1934) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Luis Gonzaga Maldonado y Gordon (1932)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Marie Immaculata (1937) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Miguel Garcia de Saez y Tellecea (1921-1982)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     └─>Casimir (1938) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        X Marie Christine de Savoie (1933)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        ├─>Louis Alphonse (1970) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        │  X Christine Apovian (1969)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        │  └─>Anne Sophie (1999)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        ├─>Anne Cécile (1971)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        ├─>Hélène Sophie (1973)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        └─>Alexandre Henri (1974)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie de l’Annonciation (1843-1871) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Charles Louis d’Autriche (1833-1896)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Immaculée (1844-1899) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Charles Salvator d’Autriche (1839-1892)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Gaétan (1846-1871), comte de Girgenti
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Isabelle d’Espagne (1851-1931)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Joseph (1848-1851), comte de Lucera
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Grace (1849-1882) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Robert  de Parme (1848-1907)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Vincent (1851-1854), comte de Melazzo
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Pascal (1852-1904) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Blanche Marconnay (1848-1926)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Louise (1855-1874) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Henri de Bourbon-Parme (1851-1905), comte de Bardi 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Janvier (1857-1867)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Charles (1811-1862), prince de Capoue
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Penelope Smyth (1815-1882)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>François (1837-1862)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Victoria (1838-1895)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Léopold (1813-1860), comte de  Syracuse
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Marie de Savoie-Carignan (1814-1874)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Isabelle (1838-1838)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Antoinette (1814-1898) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Léopold II de Toscane (1797-1870)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Antoine (1816-1843), comte de  Lecce
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Amélie (1818-1857) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Sébastien d’Espagne et du Portugal (1811-1875)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Caroline (1820-1861) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Charles (1818-1861), « comte de Montemolín », prétendant carliste
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Thérèse (1822-1889)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Pierre II du Brésil (1825-1891)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Louis (1824-1897), comte d’Aquila
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Janvière du Brésil (1822-1901)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Louis (1845-1909), comte de Roccaguglielma 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Amelia Bellow-Hamel y Penot (1847-1914)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Louis (1873-1940), comte de  Roccaguglielma
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1) Enrica Weiss (1880-1947) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 2) Adeline Landegren (1875-1959)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├1>Louis (1898-1967), comte di Roccaguglielma 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Marie Louise de Clermont-Tonnerre (1894-1941)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Marie Christine (1933) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X Michel Denizot (1923)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├1>Janvière (1903-1982) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Alfonso Bongiorno (1908-1980)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └1>Charles (1905-1968), comte di Roccaguglielma
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X Fanny Greco di Chiaramonte (1905-1977)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     └─>Isabelle (1926) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        X 1) Jose Gutierrez (1921) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        X 2) Isidoro-Mariano Vejo Rodriguez (1915)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Janvière (1870-1941) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X William Louis Freeman (1845-1907)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Isabelle (1846-1859)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Philippe (1847-1922) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Flora Boonen (1847-1912)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Germane (1848-1848)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Emmanuelle (1851-1851)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └2>François (1827-1892) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X Isabelle d’Autriche (1834-1901)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Antoinette (1851-1938)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Alphonse de Bourbon-Sicile (1841-1934), comte de  Caserta
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Léopold (1853-1870)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Thérèse (1855-1856)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Caroline (1856-1941) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Andrzej Zamoyski (1852-1927)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Ferdinand (1857-1859)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     └─>Marie de l’Annonciation (1858-1873)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Christine (1779-1849) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Charles-Félix de Savoie (1765-1831)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Christine Amélie (1779-1783)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Charles (1780-1789)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Joseph (1781-1783)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Amélie (1782-1866) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Louis-Philippe  (1773-1850), roi des Français
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>une fille (1783-1783)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Antoinette (1784-1806) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Ferdinand VII d'Espagne (1784-1833)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Clotilde (1786-1792)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Henriette (1787-1792)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Charles (1788-1789)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Léopold (1790-1851), prince de Salerne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Marie Clémentine d’Autriche (1798-1881)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>une fille (1819-1819)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Caroline (1822-1869)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ X Henri d'Orléans (1822-1897), duc d'Aumale
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Louis (1824-1824)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>une fille (1829-1829)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Albert (1792-1798)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Marie Isabelle (1793-1801)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Gabriel (1752-1788) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Marie Anne Victoire de Portugal (1768-1788)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Pierre (1786-1812) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Marie Thérèse de Portugal (1793-1874)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Sébastien (1811-1875) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X 1) 1832 Marie Amélie de Bourbon-Sicile (1818-1857) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X 2) 1860 Christine d’Espagne (1833-1902)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├2>François (1861-1923), duc de Marchena
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Maria del Pilar de Muguiro y Beruete, duchesse de Villafranca (1869-1926)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Christine (1889-1981), duchesse de Marchena
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X Léopold Walford (1881-1958)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Hélène (1890-1910)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  └─>Marie (1895-1964), dame de Balincourt
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │     X Jan Ostrorog (1896-1975)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Pierre de Alcantara (1862-1892), duc de Durcal
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Maria de la Caridad de Madan y Uriondo (1867-1912)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Marie Christine (1886-1976) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X Maurits Willem Raedinck van Vollenhoven (1882-1944)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Marie Pia (1888-1969) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X 1) Rafaelo Padilla y Avida (1887-1945) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X 2) Guillermo Ramon Archaval (1885-1971)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  └─>Ferdinand (1891-1944), duc de Durcal
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │     X Maria Letitia Bosch-Labrus y Blat (1890-1981)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │     ├─>Marie Christine (1913), duchesse de Durcal
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │     │  X Antenor Patino y Rodriguez (1896-1982)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │     └─>Létizia (1915) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │        X 1) Paolo Venturi Ginori Lisci (1915), marquis di Riparbella (*Florence 22.4.1915) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │        X 2) Stefano Franceschi (1903-1981)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─> Louis (1864-1889), duc d’Ansola
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Maria Anna Bernaldo de Quiros, marquise d’Atarfe (1866-1934)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Louis (1887-1945), duc d’Ansola
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X Beatrice Harrington (1891-1979)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  └─>Manfred (1889-1979)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │     X 1) Leticia de Santa Marina y Romero (1899-1925) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │     X 2) Teresa de Mariategui y Arteaga (1914-1996)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Alphonse (1866-1934) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Julia Mendez y Morales
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     └─>Gabriel (1869-1889)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Charlotte (1787-1787)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Charles (1788-1788)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Anne (1754-1755)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Antoine (1755-1817)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Amélie d’Espagne (1779-1798)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>François (1757-1771)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>François (1717-1717)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Marie Anne Victoire (1718-1781) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Joseph  de Portugal (1714-1777)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │

Rameau des ducs de Parme 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Philippe  de Parme (1720-1765), duc de Parme
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Élisabeth de France (1727-1759)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Isabelle (1741-1763) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Joseph II d'Autriche (1741-1790), empereur
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Ferdinand  (1751-1802), duc de Parme 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Marie Amélie d’Autriche (1746-1804)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─> Louis  (1773-1803), roi d’Étrurie
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Marie Louise d’Espagne (1782-1824)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─> Charles-Louis  de Lucques (1799-1883), roi d’Étrurie, duc de Lucques, puis duc de Parme
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Marie Thérèse de Savoie (1803-1879)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Louise (1821-1823)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Charles III de Parme (1823-1854), duc de Parme
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X Louise d'Artois (1819-1864)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Marguerite (1847-1893) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Charles (1848-1909), « duc de Madrid », prétendant carliste et légitimiste
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─> Robert  (1848-1907), duc de Parme
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X 1) Marie Pia de Bourbon-Sicile (1849-1882)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X 2) Marie Antoinette de Portugal (1862-1959)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├1>Marie Louise (1870-1899) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X Ferdinand  de Bulgarie (1861-1948)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├1>Ferdinand (1871-1872)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├1>Louise (1872-1943)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├1>Henri (1873-1939), « duc de Parme »
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├1>Immaculée (1874-1914)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├1>Joseph (1875-1950), « duc de Parme »
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├1>Thérèse (1876-1959)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├1>Pia (1877-1915)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├1>Béatrice (1879-1946
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X Pietro, comte Lucchesi Palli (1870-1939)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├1>Élie (1880-1959), « duc de Parme »
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X Marie Anne d’Autriche (1882-1940)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Élisabeth (1904-1983)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Charles Louis (1905-1912)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Marie Françoise (1906-1994)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Robert (1909-1974), « duc de Parme »
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>François (1913-1939)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Jeanne Isabelle (1916-1949)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Alice (1917) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X Alphonse de Bourbon-Sicile (1901-1964)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  └─>Marie Christine (1925)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├1>Anastasie (1881-1881)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├1>Auguste (1882-1882)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├2>Adélaïde (1885-1959)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├2>Sixte (1886-1934) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X Hedwige de la Rochefoucauld (1896-1986)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  └─>Isabelle (1922) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     X Roger de La Rochefoucauld (1915-1970)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├2>François-Xavier (1889-1977), « duc de Parme »
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X Madeleine de Bourbon-Busset (1898-1984)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Marie Françoise (1928) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X Édouard Lobkowicz (1926)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Charles-Hugues (1930), « duc de Parme »
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X Irène des Pays-Bas (1939)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─> Charles (1970-), « prince de Plaisance »
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Jacques (1972)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Marguerite (1972) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  X Edwin Karel Willem de Roy van Zuydewijn (1966)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  └─>Marie Caroline (1974)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Marie Thérèse (1933)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Cécile (1935)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Marie-des-Neiges (1937)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  └─>Sixte Henri (1940)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├2>Françoise Joséphine (1890-1978)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├2>Zita (1892-1989) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X Charles  d'Autriche (1887-1922)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├2>Félix de Bourbon-Parme (1893-1970) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X Charlotte de Luxembourg (1896-1985), grande duchesse de Luxembourg
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Jean  de Luxembourg (1921), grand-duc de Luxembourg
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  Joséphine de Belgique (1927)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Marie Astrid (1954) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  X Carl Christian d’Autriche (1954)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─> Henri  de Luxembourg (1955), grand-duc de Luxembourg
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  X Marie Thérèse Mestre y Batista (1956)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├─> Guillaume (1981)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├─>Félix (1984)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├─>Louis (1986)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├─>Alexandra (1991)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  └─>Sébastien (1992)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Marguerite (1957) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  X Nikolaus von und zu Liechtenstein (1947)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Jean (1957) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  X Hélène Suzanne Vestur (1958)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├─>Marie Gabrielle (1986)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├─>Constantin (1988)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├─>Wenceslas (1990)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  └─>Charles Jean (1992)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  └─>Guillaume (1963) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     X Sibilla Sandra Weiller (1968)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     ├─>Paul-Louis (1998)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     ├─>Léopold (2000)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     ├─>Charlotte (2000)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     └─>Jean (2004)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Elizabeth (1922) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X Franz Ferdinand von Hohenberg (1927-1977)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Marie Adelaide (1924) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X Karl Josef Henckel von Donnersmarck (1928)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Marie Gabrielle (1925) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X Knud von Holstein-Ledreborg (1919-2001)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Charles (1927-1977) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X Joan Douglas Dillon (1935)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Charlotte (1967) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  X Marc-Victor Cunningham (1965)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  └─>Robert (1968) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     X Julie Ongaro (1966)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     ├─>Charlotte (1995)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     ├─>Alexander (1997)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     └─>Frederik (2002)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  └─>Alix (1929) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     X Antoine de Ligne (1925)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├2>René (1894-1962)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X Marguerite de Danemark (1895-1992)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Jacques (1922-1964) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X Birgitte of Holstein-Ledreborg (1922)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Philippe (1949) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  X Annette Smith (1955)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├─>Jacques (1986)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  └─>Joseph (1989)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Lorraine (1951)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  └─>Alain (1955)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Michel (1926) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X 1) Yolande de Broglie-Revel (1928) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X 2) Marie Pia de Savoie (*24.9.1934)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├1>Éric (1953)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  X Lydia of Holstein-Ledreborg (1955)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├─>Antoinette (1981)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├─>Marie Gabrielle (1982)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├─>Alexia (1985)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├─>Michel (1989)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  └─>Henri (1991)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├1>Inès (1952-1981)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├1>Sybil (1954) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  X Craig Richards (1962)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├1>Victoire (1957-2001)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  X Ernst von Gecmen-Waldek (1943)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  └1>Charles Emanuel (1962) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     X Constance de Ravinel (1970)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     ├─>Amaury (1991)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     ├─>Charlotte (1993)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     ├─>Élisabeth (1996)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     └─>Zita (1999)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Anne (1923) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X Michel  de Roumanie (1921)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  └─>André (1928) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     X Marina Gacry (1935)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     ├─> Tania (1961) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │   X Gilbert Silly (1953)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     ├─>Astrid (1964)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     └─>Axel (1967) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │        X Raphaële de Montagnon (1971)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │        │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │        ├─>Côme (1997)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │        │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │        └─>Alix (2000)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├2>Marie Antoinette (1895-1937)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├2>Isabelle (1898-1984)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├2>Louis (1899-1967) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X Marie de Savoie (1914)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Guy (1940-1991) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X Brigitte Peu-Duvallon (1943-1993)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  └─>Louis (1966) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     X Ariane Nicolet (1966)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     ├─>Delphine (1992)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     └─>Guy (1995)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Rémy (1942) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X Laurence Dufresne d'Arganchy (1951)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Tristan (1974)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  └─>Aude (1977)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Chantal (1946) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X 1) Panayotis Skinas (1937) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X 2) François-Henri Georges (1941)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  └─>Jean (1961) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     X Virginia Roatta (1964)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     ├─>Arnaud (1989)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     └─>Christophe (1991)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├2>Henriette (1903-1987)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  └2>Gaëtan (1905-1958) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │     X Margarete von Thurn und Taxis (1909)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │     └─>Diane Marguerite (1932) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │        X 1) François de Hohenzollern (1926) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │        X 2) Hans Joachim Oehmichen (1920-1995)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Alicia (1849-1935) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Ferdinand IV de Toscane (1835-1908)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     └─>Henri (1851-1905) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        X 1) Immaculée de Bourbon-Sicile (1855-1874) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        X 2) Adelgunde de Portugal (1858-1946)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Louise (1802-1857) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X 1) Maximilien de Saxe (1759-1838) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X 2) Francesco Rossi (+1854) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X 3) Giovanni Vimercati (1788)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Philippe (1783-1786)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Caroline (1770-1804) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Maximilien de Saxe (*1759-1838)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Antoinette (1774-1841)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Charlotte (1777-1813)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Antoinette (1784-jeune)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Marie Louise (1787-1789)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Marie Louise (1751-1819)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │     X Charles IV d'Espagne (1748-1819)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Marie Thérèse (1726-1746)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Louis, dauphin de France (1729-1765)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Louis, archevêque de Tolède (1727-1785), primat d’Espagne, cardinal puis renonce à son état ecclésiastique et devient comte de Chinchon
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Maria Teresa de Vallabriga y de Rozas (1758-1820)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Louis (1777-1823), comte de Chinchon, puis archevêque de Séville, puis de Tolède 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>un fils (1778-jeune)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Thérèse (1779-1828) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Manuel de Godoy y Alvarez de Faria Pr de la Paz, duc d’Alcúdia (1767-1851)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Marie Louise (1780-1846) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │     X Joaquin de Melgarejo y Saurín Duque de San Fernando de Quiroga (+1835)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  └2>Marie Antoinette (1729-1785)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     X Victor-Amédée III de Sardaigne (1726-1796)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  └─>Charles (1686-1714), duc de Berry
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  ├─>Anne Élisabeth (1662-1662)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Anne (1664-1664)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Thérèse (1667-1672)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  ├─>Philippe Charles (1668-1671), duc d'Anjou
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  └─>Louis François (1672-1672), duc d'Anjou
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │

Rameau d'Orléans 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  └─>Philippe  (1640-1701) duc d'Orléans
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     X 1) 1661 Henriette d'Angleterre (1644-1670)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     X 2) 1671 Elizabeth Charlotte, princesse palatine (-1722)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     ├1>Marie Louise (1662-1689)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  X 1679 Charles II d'Espagne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     ├1>Philippe Charles (1664-1666), duc de Valois
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     ├1>Ne (1665-1665)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     ├1>Anne Marie (1669-1728)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  X Victor-Amédée II de Sardaigne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     ├2>Alexandre Louis (1673-1676), duc de Valois
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     ├2>Philippe II (1674-1723) duc d'Orléans, régent 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  X 1692 Françoise Marie de Bourbon (1677-1749)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  ├─>Ne(1693-1694), mademoiselle de Valois
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  ├─>Marie Louise Elizabeth (1695-1719)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  X 1) 1710 Charles de France (1686-1714), duc de Berry 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  X 2) 1716 Armand d'Aydic (1692-1741), comte de Rion
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  ├─>Marie Louise Adélaïde(1698-1743), mademoiselle de Chartres, abbesse de Chelles
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  ├─>Charlotte Aglaé (1700-1761
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  X 1720 François III d'Este-Modène (1698-1780)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  ├─>Louis (1703-1752), duc d'Orléans
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  X 1724 Augusta de Bade (1704-1726)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  ├─>Louis-Philippe  (1725-1785), duc d'Orléans
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  X 1) 1743 Louise Henriette de Conti (*1726-1759)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  X 2) 1773 Charlotte Jeanne Béraud de la Haye (1738-1806)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  ├1>Ne (1745-1745), mademoiselle de Chartres
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  ├1>Philippe Égalité (1747-1793), duc d'Orléans
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  X 1769 Louise Marie Adélaïde de Bourbon-Penthièvre (1753-1821)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├─>Louis-Philippe  (1773-1850), roi des Français
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  X Marie Amélie de Bourbon-Sicilies (1782-1866)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  ├─>Ferdinand Philippe (1810-1842), duc d'Orléans
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  X Hélène de Mecklenburg-Schwerin (1814-1858)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  ├─>Philippe (1838-1894), comte de Paris
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  X Marie Isabelle d'Orleans (1848-1919)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  ├─>Amélie (1865-1951)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  X Charles  de Portugal (1863-1908)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  ├─>Philippe (1869-1926), duc d'Orléans
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  X Marie Dorothée d'Autriche (1867-1932)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  ├─>Hélène d'Orléans (1871-1951)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  X 1) Emannuel Philibert de Savoie,  duc d'Aoste (1869-1931)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  X 2) Colonel Otto (Oddone) Campini 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  ├─>Charles (1875-1875)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  ├─>Isabelle (1878-1961) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  X Jean d'Orléans (1874-1940), duc de Guise 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  ├─>Jacques (1880-1881)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  ├─>Louise (1882-1858)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  X Charles de Bourbon-Sicile (1870-1949)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  └─>Ferdinand (1884-1924), duc de Montpensier 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │     X Marie Isabelle González de Olañeta y Ibarreta (1895-1958)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  └─>Robert (1840-1910), duc de Chartres
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │     X Françoise d'Orléans (1844-1925)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │     ├─>Marie (1865-1909)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │     │  X Valdemar de Danemark (1858-1939)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │     ├─>Marguerite (1869-1940)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │     │  X Armand Patrice de MacMahon (1855-1927), duc de Magenta 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │     ├─>Robert (1866-1885)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │     ├─>Henri (1867-1901)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │     └─>Jean d'Orléans (1874-1940), duc de Guise 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │        X Isabelle (1878-1961) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │        │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │        ├─>Isabelle (1900-1983
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │        │  X 1) Bruno comte d'Harcourt (1899-1930)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │        │  X 2) Pierre, prince Murat (1900-1948)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │        │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │        ├─>Françoise (1902-1953)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │        │  X Christophe de Grèce et de Danemark (1888-1940)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │        │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │        ├─>Anne (1906-1986)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │        │  X Amédée de Savoie (1898-1942), duc d'Aoste
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │        │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │        └─>Henri (1908-1999), comte de Paris 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           X Isabelle d'Orléans-Bragance (1911)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           ├─>Isabelle (1932)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  X Frédéric Charles de Schönborn-Buchheim (1938)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           ├─>Henri (1933-2019), comte de Clermont et de Mortain, puis comte de Paris
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  X 1) Marie-Thérèse de Württemberg (1934)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  X 2) Micaela Cousiño(1938-2022)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  ├1>Marie (1959)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │  X Gundakar du Liechtenstein (1949)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  ├1>François, comte de Clermont (1961)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  ├1>Blanche (1962)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  ├1>Jean, duc de Vendôme  (1965)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  └1>Eudes, duc d'Angoulême  (1968)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │     X Marie-Liesse de Rohan-Chabot (1969)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           ├─>Hélène (1934)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  X Evrard de Limburg-Stirum (1927)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           ├─>François (1935-1960), duc d'Orléans 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           ├─>Anne (1938)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  X Charles de Bourbon-Sicile (1938)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           ├─>Diane (1940)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  X Charles de Württemberg (1936)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           ├─>Michel (1941), comte d'Évreux 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  X Béatrice Pasquier de Franclieu (1941)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  ├─>Clotilde (1968)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │  X Édouard Crépy (1969)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  ├─>Adélaïde (1971)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │  Pierre-Louis Dailly (1968)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  ├─>Charles-Philippe (1973)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  └─>François (1982)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           ├─>Jacques (1941), duc d'Orléans 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  X Gersende de Sabran-Pontevès (1942)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  ├─>Diane (1970)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │  X Alexis de Noailles (1952)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  ├─>Charles Louis (1972), duc de Chartres 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │  X Illéana Manos (1970)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │  ├─>Philippe (1998)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │  ├─>Louise (1999)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │  ├─>Hélène (2001)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │  └─>Constantin (2003)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  └─>Foulques (1974), duc d'Aumale, comte d'Eu 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           ├─>Claude (1943)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  X 1) Amédée de Savoie (1943), duc d'Aoste
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  X 2) Arnaldo La Cagnina (1929)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           ├─>Jeanne, (1946)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │  X François Xavier de Sambucy de Sorgue (1943)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │           └─>Thibaud, comte de la Marche  (1948-1983)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │              X Marion Gordon-Orr (1942)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │              │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │              ├─>Robert (1976), comte de la Marche 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │              │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │              └─>Louis-Philippe (1979-1980)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  ├─>Louise (1812-1850)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  X Léopold  de Belgique (1790-1865)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  ├─>Marie (1813-1839)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  X Frédéric Guillaume, duc de Württemberg (1804-1881)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  ├─>Louis (1814-1896), duc de Nemours
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  X Victoria de Saxe-Cobourg-et-Gotha (1822-1857)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  ├─>Gaston (1842-1922), comte d'Eu
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  X Isabelle de Bragance (1846-1921), princesse impériale du Brésil
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  ├─>une fille mort-née en 1874
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  ├─>Pierre d'Orléans-Bragance (1875-1940)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  X Élisabeth Dobrzensky de Dobrzenicz (1875-1951)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Isabelle d'Orléans-Bragance (1911)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Henri d'Orléans (1908-1999), comte de Paris 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Pierre d'Orléans-Bragance (1913)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Marie de Bourbon-Sicile (1914)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Pierre d'Orléans-Bragance (1945)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  1) Rony Kuhn de Souza (1938-1979)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  2) Patricia Alexandra Brascombe (1964)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├1>Pierre d'Orléans-Bragance (1979)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └2>Philippe d'Orléans-Bragance (1982)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Alphonse d'Orléans-Bragance (1948)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Maria Parejo (1954)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie d'Orléans-Bragance (1974)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Julie d'Orléans-Bragance (1977)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Manuel d'Orléans-Bragance (1949)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Margarita Haffner (1945)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Louise Christine d'Orléans-Bragance (1978)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Manuel Alphonse d'Orléans-Bragance (1981)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>François d'Orléans-Bragance (1956)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1) Christina Schmidt Peçanha (1953)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 2) N Pires
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├1>François Théodore d'Orléans-Bragance (1979)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Marie Isabelle d'Orléans-Bragance (1982)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └2>Gabrièle d'Orléans-Bragance (1989)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie d'Orléans-Bragance (1946)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1) Alexandre de Yougoslavie (1945)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 2) Ignacio de Medinay Fernández de Córdoba, duc de Segorbe, comte d'Ampurias (1947)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Christine d'Orléans-Bragance (1950)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │     X 1) Jan, prince Sapieha-Rozánski (1935)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │     X 2) José Carlos Calmon de Brito
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie-Françoise d'Orléans-Bragance (1914-1968)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Édouard de Portugal, duc de Bragance (1907-1976)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Jean d'Orléans-Bragance (1916)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Fatima Scherifa Chirine (1923-1990)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Jean Henri d'Orléans-Bragance (1954) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │     X Stella Christina Lutterbach (1958)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Jean Philippe d'Orléans-Bragance (1986)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │     └─>Marie Christine d'Orléans-Bragance (1989)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Thérèse d'Orléans-Bragance (1919)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     X Ernesto Martorell y Caldero (1921-1985)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  ├─>Louis d'Orléans-Bragance (1878-1920)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  X Pia de Bourbon-Sicile (1878-1973)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Pierre Henri d'Orléans-Bragance (1909-1981)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Marie de Bavière (1914)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Louis-Gaston d'Orléans-Bragance (1938)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Eudes d'Orléans-Bragance (1939)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1) Ana Maria de Moraes e Barros (1945)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 2) Mercedes Neves da Rocha 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├1>Louis Philippe d'Orléans-Bragance (1969)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├1>Ana Luiza d'Orléans-Bragance (1971)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Paulo Ibrahim Mansour
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Eudes d'Orléans-Bragance (1978)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Maria Antonia d'Orléans-Bragance (1979)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Maria Francisca d'Orléans-Bragance (1979)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Guy d'Orléans-Bragance (1984)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └2>Maria Manoela d'Orléans-Bragance (1989)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Beltrao d'Orléans-Bragance (1941)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Isabel d'Orléans-Bragance (1944)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Pedro d'Orléans-Bragance (1945)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Maria de Fatima Lacerda Rocha (1952)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Maria Pia d'Orléans-Bragance (1975)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Maria Carolina d'Orléans-Bragance (1978)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Gabriel José d'Orléans-Bragance (1980)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Maria de Fatima Isabel d'Orléans-Bragance (1988)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Maria Manuela d'Orléans-Bragance (1989)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Fernando d'Orléans-Bragance (1948)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Maria da Graça Baere de Araújo (1952)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Isabel Maria Eleonora d'Orléans-Bragance (1978)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Maria da Glória Cristina d'Orléans-Bragance (1982)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Luíza Carolina Maria d'Orléans-Bragance (1984)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Antonio d'Orléans-Bragance (1950)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Christine de Ligne (*11.8.1955)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Pedro Luiz d'Orléans-Bragance (1983)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Amélia d'Orléans-Bragance (1984)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Rafael d'Orléans-Bragance (1986)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Maria Gabriela d'Orléans-Bragance (1989)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Léonore d'Orléans-Bragance (1953)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Michel de Ligne (1951)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Francisco d'Orléans-Bragance (1955)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Claudia Regina Godinho (1954)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Maria Élisabeth d'Orléans-Bragance (1982)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Maria Teresa d'Orléans-Bragance (1984)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Maria Eleonora d'Orléans-Bragance (1984)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Alberto d'Orléans-Bragance (1957)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Maritza Ribas Bockel (1961)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Pedro Alberto d'Orléans-Bragance (1988)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Maria Béatriz d'Orléans-Bragance (1990)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Ana Tereza d'Orléans-Bragance (1995)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Antonio Alberto d'Orléans-Bragance (1997)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie Thérèse d'Orléans-Bragance (1959)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Jan Hessel de Jong (1953)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Marie Gabrielle d'Orléans-Bragance (1959)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Luiz Gastao d'Orléans-Bragance (1911-1931)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Pia Maria d'Orléans-Bragance (1913)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     X René de Nicolay (1910-1954)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  └─>Antonio Gastao d'Orléans-Bragance (1881-1918)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  ├─>Ferdinand (1844-1910), duc d'Alençon 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  X Sophie de Bavière (1847-1897)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  ├─>Emmanuel (1872-1931), « duc de Vendôme » 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  X Henriette de Belgique (1870-1948)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Louise (1896-1973)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1) Philippe de Bourbon-Sicile (1885-1949)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 2) Walter Kingsland (1888-1961)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Sophie (1898-1928)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Geneviève (1901-1983)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Antoine Marquis de Chaponay (1893-1956)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Charles Philippe (1905-1970), duc de Nemours, de Vendôme et d'Alençon 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │     X Margaret Watson (1899-1993)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  └─>Louise (1869-1952)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │     X Alphonse de Bavière (1862-1933)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  ├─>Marguerite (1846-1896)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  X Wladislaw Czartoryski (1828-1894)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  └─>Blanche (1857-1932)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  ├─>Françoise (1816-1818)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  ├─>Clémentine (1817-1907)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  X Auguste de Saxe-Cobourg-et-Gotha (1818-1881)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  ├─>François (1818-1900), prince de Joinville
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  X Françoise de Brésil (1824-1898)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  ├─>Françoise (1844-1925)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  X Robert d'Orléans (1840-1910), duc de Chartres
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  ├─>Pierre (1845-1919), duc de Penthièvre
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  └─>un fils (1869-1869)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  ├─>Charles (1820-1828), duc de Penthièvre
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  ├─>Henri (1822-1897), duc d'Aumale
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  X Marie Caroline de Bourbon-Sicile (1822-1869)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  ├─>Louis-Philippe (1845-1866), prince de Condé
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  ├─>Henri (1847-1847), duc de Guise
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  ├─>François (1852-1852), « duc de Guise »
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  └─>François Louis (1854-1854), « duc de Guise »
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  └─>Antoine (1824-1890), duc de Montpensier 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     X Louise Ferdinande de Bourbon-Espagne (1832-1897)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     ├─>Marie Isabelle (1848-1919), infante d'Espagne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  X Philippe (1838-1894), comte de Paris
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     ├─>Marie Amélie (1851-1870), infante d'Espagne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     ├─>Marie Christine (1852-1879), infante d'Espagne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     ├─>Marie (1856-1861), infante d'Espagne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     ├─>Ferdinand (1859-1873), infant d'Espagne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     ├─>Marie Mercedès (1860-1878), infante d'Espagne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  X Alphonse XII d'Espagne (1857-1885)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     ├─>Philippe (1862-1864), infant d'Espagne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     ├─>Antoine (1866-1930), infant d'Espagne, duc de Galliera
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  X Eulalie de Bourbon-Espagne (1864-1958)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  ├─>Alphonse (1886-1975), duc de Galliera
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  X Béatrice de Grande-Bretagne (1884-1966)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  ├─>Alvare (1910-1997), duc de Galliera
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  X Carla Parodi Delfino (1909)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Gerarda (1939)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  X Harry Saint (1941)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Alonso (1941-1975)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  X Emilia Ferrara Pignatelli dei Principi di Strongoli (1940)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├─>Alfonso (1968), duc de Galliera
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  X Véronique Goeders (1970)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  └─>Alonso (1994)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  └─>Alvaro (1979)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Beatriz (1943)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  X Tomasso dei Conti Farini (1938)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  └─>Alvare (1947)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │     X Giovanna San Martino d'Aglié dei Marchesi di Fontanetto (1945)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │     ├─>Maria del Pilar (1975)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │     ├─>Andrea (1976)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │     └─>Aloïs (1979)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  ├─>Alonso (1912-1936)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  └─>Ataulfo (1913-1974)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  └─>Luiz Fernando (1888-1945)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │     X Marie Say (1857-1943)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     └─>Louis (1867-1874), infant d'Espagne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├─>Ne (1777-1782), mademoiselle de Chartres
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├─>Eugénie Adélaïde Louise (1777-1847)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  X N, Baron Athelin
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├─>Antoine Philippe (1775-1807), duc de Montpensier
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  └─>Louis Charles Alphonse (1779-1808), comte de Beaujolais
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  │  
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │  └1>Louise Marie Thérèse Bathilde (1750-1822)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │     X 1770 Louis Henri Joseph (1756-1830), duc de Bourbon, prince de Condé
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  │ 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  └─>Louise Madeleine (1726-1728), mademoiselle d'Orléans
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  ├─>Louise Elizabeth (1709-1742)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │  X 1722 Louis  d'Espagne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  ├─>Philippine Élisabeth (1714-1734), mademoiselle de Beaujolais
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │  └─>Louise Diane (1716-1736), mademoiselle de Chartres
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │     X 1732 Louis François  de Bourbon, prince de Conti
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │     └2>Élisabeth Charlotte (1676-1744)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │        X 1698 Léopold  de Lorraine
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├2>Élisabeth (1602-1644)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  X Philippe IV d'Espagne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├2>Christine (1606-1663)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  X Victor-Amédée  de Savoie
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├2>Nicolas Henri (1607-1611), duc d'Orléans
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  ├2>Gaston de France (1608-1660), duc d'Orléans
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  x 1) Marie de Bourbon (1605-1627), duchesse de Montpensier
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  X 2) Marguerite de Lorraine (1615-1672)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  ├1>Anne-Marie-Louise d'Orléans (1627-1693)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  ├2>Marguerite (1645-1721)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  X 1661 Cosme III de Médicis
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  ├2>Élisabeth (1646-1696)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  X Louis Joseph de Lorraine, duc de Guise
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  ├2>Françoise (1648-1664)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  X Charles Emmanuel II de Savoie
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  ├2>Jean Gaston (1650-1652), duc de Valois
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  └2>Marie Anne (1652-1695)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  └2>Henriette-Marie (1609-1699)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │     X Charles  d'Angleterre
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Louis, comte de Marle (1555-1557)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├─>Madeleine (1556-1556)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  └─>Catherine (1559-1604)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     X Henri II de Lorraine (1563-1624)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Marguerite (1516-1589)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X Francois I de Clèves, duc de Nevers (+1561)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Madeleine (1521-1561), abbesse
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>François, comte d'Enghien (1519-1546)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Louis (1522-1525)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Charles (1523-1590), cardinal, archevêque de Rouen
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Catherine, abbesse (1525-1594)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Jean (1528-1557), comte de Soissons et d'Enghien, duc d'Estouteville
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X Marie (1539-1601), duchesse d'Estouteville
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Renee, abbesse de Chelles (1527-1583)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │

Rameau des princes de Condé 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>Louis  de Bourbon-Condé (1530-1569), prince de Condé, comte de Roucy et de Soissons, duc d'Enghien, marquis de Conti
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   X 1) 1551 Éléonore de Roye, comtesse de Roucy, dame de Conti (1535- 1564) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   X 2) 1565 Éléonore d’Orléans-Rothelin (1549-1601) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   ├1>Henri  de Bourbon-Condé (1552-1588)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  X 1) 1572 Marie de Clèves, comtesse de Beaufort (1553-1574) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  X 2) 1586 Charlotte de la Trémoille (1568-1629)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  ├1>Catherine (1575-1595), marquise des Isles
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  ├2>Éléonore (1587-1619) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  │  X 1606 Philippe Guillaume d’Orange-Nassau (+1618)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  └2>Henri II de Bourbon-Condé (1588-1646)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     X 1609 Charlotte Marguerite de Montmorency (1594-1650)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     ├─>un fils (1617- 1617)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     ├─>deux fils jumeaux (1618-1618)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     ├─>Anne Geneviève (1619-1679)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  X 1642 Henri II (1595-1663), duc de Longueville
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     ├─>Louis II (1621-1686), prince de Condé, duc de Bourbon 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  X 1641 Claire Clémence de Maillé (1628-1694), duchesse de Fronsac
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  ├─>Henri III Jules (1643-1709), prince de Condé, duc de Bourbon
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  X 1663 Anna Henriette Julie (1648-1723), princesse palatine
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  ├─>Marie Thérèse (1666-1732) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  X 1688 François Louis de Conti (1664 +1709)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  ├─>Henri (1667-1670), duc de Bourbon
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  ├─>Louis III de Bourbon-Condé (1668-1710)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  X 1685 Louise Françoise (1673-1743), mademoiselle de Nantes, fille légitimée de Louis XIV
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  ├─>Marie Anne Gabrielle Éléonore (1690-1760), abbesse de Maubuisson
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  ├─>Louis IV Henri de Bourbon-Condé (1692-1740)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │  X 1) 1713 Marie Anne de Bourbon-Conti (1689-1720) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │  X 2) 1728 Caroline de Hesse-Rheinfels-Rotenburg (1714-1741)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │  └2>Louis V Joseph de Bourbon-Condé (1736-1818)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │     X 1) 1753 Charlotte de Rohan-Soubise (1737-1760) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │     X 2) 1798 Maria Catherine de Brignolles (1737-1813)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │     ├1>Marie (1755-1759), mademoiselle de Bourbon
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │     ├1>Louis VI Henri de Bourbon-Condé (1756-1830)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │     │  X 1770 Bathilde d'Orléans (1750-1822) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │     │  └─>Louis Antoine de Bourbon-Condé, duc d'Enghien (1772-1804) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │     │     X 1804 Charlotte de Rohan-Rochefort (1767-1841)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │     └1>Louise Adélaïde (1758-1824), abbesse de Remiremont 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  ├─>Louise Élisabeth (1693- 1775) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │  X 1713 Louis Armand II de Bourbon-Conti
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  ├─>Louise Anne (1695-1758), mademoiselle de Sens
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  ├─>Marie Anne, mademoiselle de Clermont (1697-1741) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │  X 1719 Louis de Melun (1694-1724), duc de Joyeuse
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  ├─>Charles, comte de Charolais (1700-1760)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  ├─>Henriette Louise (1703-1772), mademoiselle de Vermandois
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  ├─>Élisabeth Alexandrine (1705-1765), mademoiselle de Gex
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  └─>Louis (1709-1771), comte de Clermont-en-Argonne, et abbé
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  ├─>Anne (1670-1675)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  ├─>Henri, comte de Clermont-en-Argonne (1672-1675)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  ├─>Louis Henri (1673-1677), comte de la Marche et de Clermont
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  ├─>Anne Louise (1675-1700)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  ├─>Anne Louise Bénédicte (1676-1753) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  X 1692 Louis Auguste de Bourbon, duc de Maine (1670-1736)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  ├─>Marie Anne (1678-1718) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │  X 1710 Louis-Joseph de Vendôme (1654-1712)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │  └─>une fille (1679-1680)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  ├─>Louis (1652-1653), duc de Bourbon
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  ├─>une fille (1657-1660)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │  └─>Louis (1658-1658)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │     └─>Armand de Bourbon-Conti (1629-1666)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │        X 1654 Anna Maria Martinozzi (1637-1672), nièce de Mazarin
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │        │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │        ├─>Louis (1658-1658)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │        │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │        ├─>Louis Armand  (1661-1685), prince de Conti 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │        │  X 1680 Marie Anne (1666- 1739), mademoiselle de Blois, fille légitimée de Louis XIV
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │        │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │        └─>François Louis (1664-1709), prince de Conti, dit "le Grand Conti" 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           X 1688 Marie Thérèse de Condé (1666-1732)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           ├─>Marie Anne (1689-1720), mademoiselle de Conti
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │  X 1713 Louis IV Henri (1692-1740), prince de Condé
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           ├─>un fils (1693-1693)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           ├─>un fils (1694-1698), prince de la Roche-sur-Yon 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           ├─>Louis Armand II de Bourbon-Conti (1695-1727), duc de Mercœur 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │  X 1713 Louise Élisabeth de Condé (1693-1775)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │  ├─>Louis (1715-1717), comte de la Marche
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │  ├─>Louis François de Bourbon-Conti (1717-1776)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │  │  X 1732 Louise Diane d’Orléans (1716-1736) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │  │  ├─>Louis François Joseph de Bourbon-Conti (1734- 1814)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │  │  │  X 1759 Fortunata Marie d'Este (1734-1803) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │  │  └─>un fils (1736-1736)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │  ├─>Louis Armand (1720-1722), duc de Mercœur
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │  ├─>Charles (1722-1730), comte d'Alais
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │  └─>Louise Henriette (1726-1759) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │     X 1743 Louis Philippe d'Orléans (1725-1785)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           ├─>Louise Adélaïde (1696-1750)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           ├─>une fille, mademoiselle d'Alais (1697-1699)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │           └─>Louis François, comte d'Alais (1703-1704)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   ├1>Charles, comte de Valéry (1557-1558)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   ├1>François (1558-1614), prince de Conti
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  X 1) 1582 Jeanne Françoise de Coëme (+1601) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  X 2) 1605 Louise Marguerite de Guise, comtesse d'Eu (1588-1631)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  └2>Marie (1610-1610)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   ├1>Louis, comte d'Anisy (1562-1563)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   ├1>Charles (1562-1594), cardinal, archevêque de Rouen
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   ├2>Marguerite (1556-jeune)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   ├2>Madeleine (1563-1563)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   ├2>Catherine (1564-jeune)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   ├2>Charles (1566-1612), comte de Soissons et de Dreux 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  X 1601 Anne (1577-1644), comtesse de Montafié et de Clermont en Beauvaisis
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  ├─>Louis (1604-1641), comte de Soissons, de Clermont et de Dreux
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  ├─>Louise (1603-1637), mademoiselle de Soissons
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  │  X 1617 Henri II (1595-1663), duc de Longueville
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  ├─>Marie-Marguerite (1606-1692), comtesse de Soissons et de Clermont 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  │  X 1625 Thomas François de Savoie (1596-1656), prince de Carignan
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  ├─>Charlotte Anne (1608-1623)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │  └─>Élisabeth (1610-1611)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   ├2>Louis (1567-1568)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   └2>Benjamin (1569-1573)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │   └i>un fils, né en 1564
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  └─>Éléonore, abbesse de Fontevraud (1532-1611)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Jacques (1490-1491)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>François I (1491-1545), comte de Saint-Pol, duc d'Estouteville
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X Adrienne, duchesse d'Estouteville (1512-1560)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├─>François II (1536-1546), duc d'Estouteville
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  └─>Marie, duchesse d'Estouteville, (1539-1601)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     X 1) Jean de Bourbon, comte de Soissons
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     X 2) François de Clèves, duc de Nevers (+1562)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │     X 3) Léonor, duc de Longueville (1540-1573)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Louis (1493-1557), cardinal, archevêque de Sens
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Antoinette (1493-1583)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X Claude de Lorraine, duc de Chevreuse (1496-1550)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  └─>Louise (1495-1575), abbesse de Fontevraud
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │

Rameau des comtes de Montpensier 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Louis (1473-1520), prince de La Roche-sur-Yon
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Louise de Montpensier (1482-1561)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Suzanne (1508-1570)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  Claude de Rieux, comte d'Harcourt et d'Aumale (+1532)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  ├─>Louis III (1513-1582), duc de Montpensier
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X 1) Jacqueline de Longwy (+1561)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  X 2) Catherine de Lorraine (1552-1596)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├1>Françoise (1539-1587)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X Henri-Robert de La Marck, duc de Bouillon, prince de Sedan (+1574)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├1>Anne (1540-1572)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X François de Clèves, duc de Nevers (+1562)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├1>Jeanne (1541-1620), abbesse de Jouarre
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├1>François (1542-1592), duc de Montpensier
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X Renée (1550-1590), marquise de Mezieres
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  └─>Henri (1573-1608), duc de Montpensier
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     X Henriette-Catherine (1585-1656), duchesse de Joyeuse
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │     └─>Marie (1605-1627), duchesse de Montpensier
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │        x Gaston de France
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  ├1>Charlotte (1547-1582)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  X Guillaume  de Orange-Nassau (+1584)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  └1>Louise (1548-1586), abbesse de Faremoutier
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  └─>Charles (1515-1565), prince de la Roche sur Yon
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │     X Philippe de Montespedon, dame de Beaupreau (+1578)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │     ├─>Henri, marquis de Beaupreau (154?-1560)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │     └─>Jeanne (1547-1548)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Charlotte (1474-1520)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Engelbert de Clèves, comte de Nevers (+1506)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     └─>Isabelle (1475-1531), abbesse
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

Rameau des seigneurs de Carency 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Jean (1378-1457), seigneur de Carency
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1) Catherine d'Artois (1397-1420)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 2) Jeanne de Vendomois
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Louis(1417-1457)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Jean (1418-)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Jeanne (1419-)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Catherine (1421-)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Pierre (1424-1481), seigneur de Carency
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Philipotte de Plaines
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Jacques (1425-1494), seigneur de Carency
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Antoinette de la Tour (+1450)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Charles (1444-1505), prince de Carency
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1) Didere de Vergy
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 2) Antoinette de Chabannes (+1490)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 3) Catherine de Tourzel 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├3>Bertrand, prince de Carency (1494-1515)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├3>Jean (1500-1520), prince de Carency
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├3>Louise, princessede Carency
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X François de Perusse des Cars (+1550)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └3>Jean (1446-), seigneur de Rochefort
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X Jeanne de Lille
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Éléonore (1426-)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├2>Andriette (1427-)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └2>Philippe, seigneur de Duisant (1429-1492)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X Jeanne de Lalaing (+1475)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Antoine, seigneur de Duisant
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Jeanne de Habart
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Pierre
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Philippe II, seigneur de Duisant (+1530)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     └─>Jeanne
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │        X François Rolin, seigneur d'Aymerie
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie, dame de Bréthencourt (1386-)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Jean de Baynes, seigneur des Croix
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Charlotte (1388-1422)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X Janus de Chypre (1378-1432)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Jacques , seigneur de Preaux (1346-1417)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X Marguerite de Preaux (+1417)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Louis, seigneur de Preaux (1389-1415)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Pierre, seigneur de Preaux (1390-1422)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │Elizabeth de Montagu (1397-1429) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Jacques II, seigneur de Preaux, baron de Thury (1391-1429)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  X Jeanne de Montagu
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Charles, seigneur de Combles
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     ├─>Jean (1394-)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     └─>Marie, dame de Preaux (1387-1442)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Béatrice (1320-1383)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X 1) Jean de Luxembourg (+1346), roi de Bohême
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X 2) Eudes II de Grancey (+1389)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Blanche (1281-1304) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Robert VII comte d'Auvergne (+1325)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Jean (1283-1316), baron de Charolais 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Jeanne d'Argies
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Béatrice (1310-1364), dame de Charolais 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Jean  d'Armagnac (+1373)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Jeanne (1312-1383) 
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X Jean  d'Auvergne (+1386)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Pierre (1287-ap.1330) prêtre
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─>Marie(1285-1372), prieure de Poissy
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─>Marguerite (1289-1309)
             │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     X Jean  (1267-1330), margrave de Namur

Maison capétienne d'Artois

Branche d'Anjou-Sicile

Maison capétienne de Dreux 

La maison capétienne de Dreux est issue de Robert Ier de Dreux (1123-1188), cinquième fils de Louis VI le Gros. Son fils Robert II de Dreux (1154-1218) lui succède et engendre Robert III de Dreux (1185-1234), qui continue la branche principale, et Pierre Mauclerc (1191-1250), qui fonde le rameau des Ducs de Bretagne. Le fils ainé de Robert III, Jean Ier de Dreux (1215-1249), continue la branche principale tandis que son second fils, Robert Ier de Beu(1217-1264), fonde le rameau des seigneurs de Beu, qui donnera naissance ultérieurement au rameau des seigneurs de Bossart.

Rameau de Beu

Rameau de Bossart

Rameau de Bretagne

Rameau de Machecoul

Branche de Courtenay 

La maison capétienne de Courtenay est issue de Pierre , sixième fils de Louis VI le Gros. Il y a trois branches : la branche principale, avec le fils ainé Pierre II (1155-1205), la branche de Champigneules (qui se sépare en trois rameaux) avec Robert Ier de Courtenay-Champignelles (1168-1239), et la branche de Tanlay, avec Guillaume de Tanlay (1172-1248).

Rameau de Champigneules

Rameau de la Ferté Loupière

Rameau d'Autry

Rameau de Tanlay

Maison capétienne de Vermandois

Branche de Bourgogne

Rameau de Montagu

Rameau du Viennois

Maison royale du Portugal

Voir aussi 
 Capétiens
 Généalogie des Capétiens
 Capétiens directs

Dynastie capétienne
Famille noble française
Capétiens